Џејмс Сити има више значења:
 Округ Џејмс Сити (Вирџинија)
 Џејмс Сити (Пенсилванија)
 Џејмс Сити (Северна Каролина)